Rafael Urzúa (1905-1991), arquitecto e ingeniero civil mexicano.
 Rafael Urzúa Macías (1953-), académico y político mexicano.